De Superettan 2013 was het veertiende seizoen in de op een na hoogste Zweedse voetbaldivisie, die werd opgericht in 2000. Het seizoen begon op 6 april en eindigde op 2 november 2013.

Falkenbergs FF eindigde als eerste met één punt voorsprong op Örebro SK. Beide clubs promoveerden naar de hoogste afdeling van het Zweedse voetbal, de Allsvenskan.

Topscorer werd Victor Sköld van kampioen Falkenbergs FF met 20 goals. In de 240 gespeelde wedstrijden in de reguliere competitie werd in totaal 663 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,76 doelpunt per wedstrijd.

Uitslagen

Eindstand

Play-offs

Promotie

Halmstads BK wint met 3–2 over twee duels en handhaaft zich in de hoogste afdeling.

Degradatie

IFK Värnamo wint met 5–2 over twee duels en handhaaft zich in de Superettan ten koste van Dalkurd FF.

Varbergs BoIS wint met 3–1 over twee duels en handhaaft zich in de Superettan ten koste van IK Oddevold.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met negen of meer assists achter hun naam.

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2013 in alle 30 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2013 uit in de Superettan.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Falkenbergs FF 
Bijgaand een overzicht van de spelers van Falkenbergs FF , die in het seizoen 2013 onder leiding van trainer-coach Hans Eklund de titel opeisten in de Superettan en zodoende rechtstreekse promotie afdwongen naar de Allsvenskan 2014.

Zie ook
Svenska Cupen 2012/13
Svenska Cupen 2013/14
Zweeds voetbalelftal in 2013

Zweedse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2013